Фроленков — русская фамилия. Известные носители:
 Фроленков, Андрей Григорьевич (1904—1965) — генерал-лейтенант. Герой Советского Союза.
 Фроленков, Владимир Александрович (род. 1949) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Фроленков, Михаил Николаевич (1910—2001) — советский военачальник, генерал-полковник.

См. также 
 Фроленко